Соревнования в масс-старте на 15 км среди мужчин на чемпионате мира 2019 по биатлону в Эстерсунде прошли 17 марта.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результаты на сайте IBU

Чемпионат мира по биатлону 2019